Sectiliclava är ett släkte av steklar som beskrevs av Hoffer 1957. Sectiliclava ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sköldlussteklar
Sectiliclava